Bono (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Sassari
 Le Bono, een gemeente in het Franse departement Morbihan
 Pieve di Bono, een gemeente in de Italiaanse provincie Trente
 Bono (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Bono (Tulung), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de Indonesische provincie Midden-Java
 Bono (Boyolangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de Indonesische provincie Oost-Java
 Bono (Pakel), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de Indonesische provincie Oost-Java
 Bono (film), een Amerikaanse film uit 2004

Personen met de naam Bono 
 Bono (zanger) - de zanger van U2
 Edward de Bono - Brits psycholoog, dokter en schrijver
 Emilio De Bono - Italiaans militair en politicus
 Laura Bono - Italiaans zangeres
 Matteo Bono - Italiaans wielrenner
 Sandro Bono - Italiaans veldrijder
 Sonny Bono - Amerikaans zanger en politicus
 Yassine Bono - Marokkaanse doelman